Ostoja Stjepanović – calciatore macedone
 Slaven Stjepanović – calciatore montenegrino
 Velimir Stjepanović – nuotatore serbo